Scavolini bezeichnet:
 Scavolini (Unternehmen), italienischer Küchenhersteller

Scavolini ist der Familienname folgender Personen:
 Romano Scavolini (* 1940), italienischer Kameramann und Regisseur
 Sauro Scavolini (* 1934), italienischer Drehbuchautor und Regisseur